Die DDR-Nachwuchsoberliga 1976/77 war die 1. Auflage dieser Liga im DDR-Fußball. Spielberechtigt waren die Nachwuchsmannschaften jener Vereine, die in der betreffenden Saison in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren. Da in der Oberliga-Saison 1976/77 die 1. Herrenmannschaften der BSG Stahl Riesa und des F.C. Hansa Rostock abgestiegen waren, galten somit – ungeachtet des sportlich erreichten Ergebnisses – auch die Nachwuchsmannschaften beider Vereine in der Nachwuchsoberliga als Absteiger. Die Saison begann am 4. September 1976 und endete am 21. Mai 1977.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Siehe auch 
 DDR-Oberliga 1976/77

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1976/77
Fußballwettbewerb in der DDR
Nachwuchsliga
Jugendfußball